Termin SMF ima više značenja.

 Simple Machines Forum
 Sarajevo Metal Fest